Félicien Du Bois, né le  à La Chaux-de-Fonds, est un joueur professionnel suisse de hockey évoluant au poste de défenseur pour le HC Davos. Il est le frère de Valentin Du Bois

Carrière en club 
Félicien Du Bois commence le hockey sur glace avec le club des Ponts-de-Martel. À 19 ans, il rejoint les juniors élites A d'Ambrì. Il y débute en LNA lors de la saison 2002-2003.

Devenu un pilier dans la défense du club et cadre de l'équipe de Suisse, il s'engage, en 2008, avec les Kloten Flyers afin de poursuivre sa progression.

Carrière internationale 
Même s'il n'a jamais évolué dans les équipes nationales de Suisse juniors, Félicien Du Bois est rapidement devenu un maillon important de l'équipe de Suisse de hockey sur glace, avec laquelle il a participé à six championnats du monde.

Statistiques en club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 15 || 0 || 0 || 0 || 2 ||  || 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|- 
|2002-2003 || HC Sierre || LNB
| 2 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  || - || - || - || - || - || -
|-
|2003-2004 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 28 || 0 || 1 || 1 || 8 ||  || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
|2004-2005 || HC Ambrì-Piotta || LNA 	 	 	 	  	
| 44 || 2 || 7 || 9 || 30 || || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || 
|-
|2005-2006 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 36 || 6 || 12 || 18 || 48 ||  || 7 || 0 || 2 || 2 || 4 || 
|-
|2006-2007 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 45 || 5 || 7 || 12 || 69 ||  || 7 || 2 || 2 || 4 || 6 || 
|-
|2007-2008 || HC Ambrì-Piotta || LNA
| 41 || 6 || 12 || 18 || 26 ||  || 11 || 1 || 2 || 3 || 10 || 
|-
|2008-2009 || Kloten Flyers || LNA
| 45 || 2 || 24 || 26 || 32 || +11 || 15 || 2 || 3 || 5 || 20 || +8
|-
|2009-2010 || Kloten Flyers || LNA
| 34 || 5 || 12 || 17 || 26 || 0 || 10 || 3 || 4 || 7 || 14 || +1
|-
|2010-2011 || Kloten Flyers || LNA
| 47 || 5 || 22 || 27 || 43 || +13 || 18 || 1 || 5 || 6 || 8 || -2
|-
|2011-2012 || Kloten Flyers || LNA
| 29 || 4 || 7 || 11 || 10 || +23 || 5 || 1 || 1 || 2 || 2 || -1
|-
|2012-2013 || Kloten Flyers || LNA
| 26 || 1 || 3 || 4 || 10 || +7 || 5 || 1 || 5 || 6 || 0 || -4
|-
|2013-2014 || Kloten Flyers || LNA || 31 || 6 || 8 || 14 || 32 || -6 || - || - || - || - || -|| -
|-
|2014-2015 || HC Davos || LNA ||46 || 7||10 ||17 || 16|| +11|| 15|| 2|| 4||6 ||4 || +8
|-
|2015-2016 || HC Davos || LNA || 31 || 5 || 6 || 11 || 10 || +2 || 9 || 0 || 5 || 5 || 6 || +5
|-
|2016-2017 || HC Davos || LNA || 42 || 5 || 15 || 20 || 18 || -4 || 10 || 1 || 3 || 4 || 6 || -1
|-
|2017-2018 || HC Davos || LNA || 43||1||17||18||28||+2 ||6 ||1 ||4 ||5 ||4 ||-1 
|-
|2018-2019 || HC Davos || LNA || 48||1||15||16||44 ||-10 ||10 ||0 ||7 ||7 ||4 || +1 
|-
|2019-2020 || HC Davos || LNA || 41 || 7 || 14 || 21 || 20 || +4 || - || - || - || - || -|| -
|-
|2020-2021 || HC Davos || LNA || 4 || 0 || 0 || 0 || 26 ||  || - || - || - || - || -|| -

Statistiques internationales 

|2009 || align="left"|Championnat du monde
| 5 || 0 || 2 || 2 || 6 ||  +2 ||align="left"|
|-
|2010 || align="left"|Championnat du monde
| 7 || 0 || 0 || 0 || 4 || +1 || align="left"|
|-
|2011 || align="left"|Championnat du monde
| 6 || 1 || 1 || 2 || 2 || +2 || align="left"|
|-
|2012 || align="left"|Championnat du monde
| 7 || 1 || 1 || 2 || 2 || 0 || align="left"|
|-
|2015 || align=left|Championnat du monde || 2 || 1 || 0 || 1 || 0 || +1 || align=left|
|-
|2016 || align=left|Championnat du monde || 7 || 1 || 3 || 4 || 18 || -2 || align=left|

Notes et références

Notes

Références 
 

Naissance en octobre 1983
Naissance à La Chaux-de-Fonds
Sportif neuchâtelois
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du HC Sierre
Joueur du EHC Kloten
Joueur du HC Davos
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018